The Haunted Palace steht für:

 The Haunted Palace, Originaltitel des US-amerikanischen Horrorfilmes Die Folterkammer des Hexenjägers von Roger Corman (1963)
 The Haunted Palace (Poe), Gedicht von Edgar Allan Poe (1839), deutscher Titel Das verwunschene Schloß